Cayon peut désigner :

Patronyme 

 Maryne Cayon, actrice française.

Toponyme 

 Cayon, une ville fondée par les Français située sur la côte nord-est de l'île de Saint-Christophe à Saint-Christophe-et-Niévès.
 Santa María de Cayón, une ville espagnole située dans la communauté autonome de Cantabrie.
 Saint-Mary Cayon, paroisse de l'île Saint-Christophe (Saint-Christophe-et-Niéves) dans les Antilles.

Alimentation 
 La Cayon, une variété cultivée d'olives (cultivar), produite par l'arbre dénommé le Cayon.
Patronyme français